Antonio Rinaldi (1710-1794), architecte italien ;
 Antonio Rinaldi (avant 1715 - après 1759), danseur et chorégraphe italien.